Neotrygon leylandi  — вид рода Neotrygon из семейства хвостоко́ловых отряда хвостоколообразных надотряда скатов. Эти рыбы обитают в восточной части Индийского у северо-западного побережья Австралии. Они встречаются на глубине до 200 м. Максимальная зарегистрированная ширина диска 27 см. Грудные плавники срастаются с головой, образуя ромбовидный диск, ширина которого превосходит длину. Рыло слегка вытянутое и заострённое. На хвостовом стебле присутствуют вентральный и дорсальный кожные кили. Окраска дорсальной поверхности диска коричневатого цвета с тёмными прожилками. Вокруг глаз имеется характерная тёмная отметина в виде маски. 

Подобно прочим хвостоколообразным Neotrygon leylandi размножаются яйцеживорождением. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. В помёте 1—3 новорождённых. Рацион этих скатов состоит из мелких беспозвоночных. Эти скаты не являются объектом целевого промысла. Попадаются в качестве прилова при промысле глубоководными тралами.

Таксономия и филогенез 
Впервые новый вид был научно описан в 1987 году как Dasyatis leylandi и назван в честь Гая Лейланда, обеспечившего учёных материалами для исследования. Голотип представляет собой самца с диском шириной 18,9 см, пойманного у берегов Западной Австралии () на глубине 54—62 м. Паратипы: самки с диском шириной 19—25,2 см и неполовозрелые самцы с диском шириной 19,7—19,9 см, пойманные в водах  на глубине 50 м; неполовозрелый самец с диском шириной 14,6 см, пойманный у  на глубине 70 м; самец с диском шириной 19,1 см, пойманный к северо-западу от Порт-Хедленда на глубине 34 м; самка с диском шириной 21,8 см, пойманная между Порт-Хедлендом и архипелагом Дампир у . В 2008 году на основании морфологических и молекулярных данных Neotrygon был признан полноценным родом, к которому и отнесли описанный ранее вид.

Ареал и места обитания 
Neotrygon leylandi обитают у северного побережья Австралии между заливом Шарк и .  Эти скаты встречаются в основном на глубине от 15 до 90 м, хотя иногда они попадаются при траловом промысле на глубине 100—200 м..

Описание 
Грудные плавники этих скатов срастаются с головой, образуя ромбовидный плоский диск, ширина которого в 1,13—1,26 раз превышает длину. Края «крыльев» закруглены. Треугольное рыло формирует тупой угол, его заострённый кончик выступает за края диска. Позади мелких глаз расположены брызгальца. Расстояние от переднего края глаз до заднего края брызгалец равно 1,94—2,61 расстояния от кончика рыла до глаз. На вентральной поверхности диска имеются 5 пар жаберных щелей, рот и ноздри. Между ноздрями пролегает лоскут кожи с бахромчатым нижним краем. Рот небольшой. На дне ротовой полости имеется 2 отростка. В углах рта расположены бороздки и складки. Брюшные плавники довольно крупные.
 
Кнутовидный, утончающийся к кончику  хвост лишь слегка превышает длину диска. На дорсальной поверхности рядом с уплощённым основанием хвостового стебля расположены 2 шипа, соединённые протоками с ядовитой железой. Позади шипов на хвостовом стебле имеются кожные складки, из которых вентральная низкая и длинная, а дорсальная короткая. Кожа в целом голая, за исключением ряда отогнутых назад, близко расположенных друг к другу вдоль позвоночника 1—9 чешуек. Хвост лишён чешуи. Дорсальная поверхность диска бледно-коричневого или желтоватого цвета с темной сеткой. Вокруг глаз имеется характерная тёмная отметина в виде «маски», кроме того, позади брызгалец иногда расположены два маленьких пятна. Хвост позади шипа покрыт чередующимися тёмными и светлыми полосами различной ширины. Кончик хвоста чёрный. Вентральная поверхность диска белая. Максимальная зарегистрированная ширина диска 27 см.

Биология 
Основу рациона этих скатов составляют ракообразные и полихеты. Подобно прочим хвостоколообразным Neotrygon leylandi  относятся к яйцеживородящим рыбам. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. В помёте 1—3 новорожденных.

Взаимодействие с человеком 
Neotrygon leylandi не являются объектом целевого лова. Они попадаются в качестве прилова при коммерческом промысле креветок. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Вызывающий наименьшие опасения».

Примечания 

Хвостоколообразные
Рыбы Индийского океана
Животные, описанные в 1987 году